Игры квалификационного турнира прошли с 22 по 25 мая. Теннисисты, разбитые на шестнадцать восьмёрок, выявляли недостающих участников основного турнира.

Общая информация 
31 теннисист получил посев (Кароль Бек в последний момент получил право сыграть непосредственно в основном турнире), но лишь 13 смогли дойти до финала соревнования. 9 теннисистов сыграли в турнире по специальному приглашению организаторов (все — французы), двое смогли дойти до финала квалификации, а Николя Девильде удалось выйти в основу (где он прошёл два круга и проиграл в третьем раунде тогдашней первой ракетке мира Новаку Джоковичу).

Проигравший в финале отбора бельгиец Давид Гоффен получил возможность сыграть в основе и в статусе «лакилузера» дошёл до четвёртого круга, где уступил тогдашней третьей ракетке мира Роджеру Федереру (все остальные участники квалификации проиграли не позже третьего круга). Обыгравший Давида в финале квалификации португалец Жуан Соуза уступил на старте основы испанцу Марселю Гранольерсу.

Посев 

  Маринко Матошевич (Второй круг)
  Маттиас Бахингер (Финальный раунд)
  Юрген Цопп (Победитель квалификации)
  Кароль Бек (Переведён в основной турнир)
  Даниэль Брандс (Финальный раунд)
  Пауль Капдевиль (Первый круг)
  Фредерику Жил (Первый круг)
  Орасио Себальос (Победитель квалификации)
  Давид Гоффен (Финальный раунд, Lucky Loser)
  Майкл Расселл (Второй круг)
  Томми Хаас (Победитель квалификации)
  Михаэль Беррер (Победитель квалификации)
  Роберто Баутиста-Агут (Первый круг)
  Федерико Дельбонис (Второй круг)
  Антонио Веич (Первый круг)
  'Рожериу Дутра да Силва (Победитель квалификации)

<ol start=17>
 '''Игорь Сейслинг (Победитель квалификации)
 Марсель Ильхан ''(Второй круг)
 Ян Гайек ''(Финальный раунд)
 Грега Жемля ''(Первый круг)
 ''' Даниэль Муньос де ла Нава (Победитель квалификации)
 '''Джесси Левайн (Победитель квалификации)
 Рубен Бемельманс ''(Второй круг)
 Бобби Рейнольдс ''(Второй круг)
 Уэйн Одесник ''(Первый круг)
 Марко Кьюдинелли ''(Первый круг)
 Жуан Соуза (Победитель квалификации)
<li> Аляж Бедене (Второй круг)
<li> Джеймс Уорд (Первый круг)
<li> Огустин Женсс (Первый круг)
<li> Рик де Вуст (Первый круг)
<li> Теймураз Габашвили ''(Первый круг)
</ol>

 Победители квалификации 

  Джесси Левайн
  Эдуардо Шванк
  Юрген Цопп
  Андреас Хайдер-Маурер
  Филипп Краинович
  Андрей Кузнецов
  Игорь Сейслинг
  '''Орасио Себальос

<li> Жуан Соуза
<li> Флоран Серра
<li> Томми Хаас
<li> Михаэль Беррер
<li> Миша Зверев
<li> Даниэль Муньос де ла Нава
<li> Николя Девильде
<li> Рожериу Дутра да Силва

Сетка квалификации

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Группа 11

Группа 12

Группа 13

Группа 14

Группа 15

Группа 16

Ссылки 
 

Взрослые